Harmal puede referirse a:

Harmal (Peganum harmala), una planta autóctona de la región comprendida entre el Mediterráneo oriental e India.
Harmal, ciudad de la antigua Mesopotamia.